Cereixa, parròquia del municipi d'A Pobra do Brollón, a la província de Lugo.
 Cereixa, entitat de població de la parròquia d'Erbecedo, al municipi de Coristanco, a la província de la Corunya.
 Riu Cereixa, riu de la província de Lugo.